Capriolo (Italië), een plaats in de Italiaanse provincie Brescia
Capriolo (motorfiets), een Italiaans historisch motorfietsmerk
Capriolo (attractie), een kermis- of pretparkattractie die een variant is op de booster die werd ontwikkeld door het bedrijf Mondial Rides